Assaasat bezeichnet:
 Assaasat (Berg, Kangerlussuaq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Assaasat (Berg, Kangiusaq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland